Hoinckhusen ist der Familienname folgender Personen:
 Bertram Christian von Hoinckhusen (1651–1722), mecklenburgischer Jurist und Kartograf
 Johann Heinrich von Hoinckhusen (1694–1746), mecklenburgischer Genealoge und Heraldiker